Il singolare del torneo di tennis Bausch & Lomb Championships 1990, facente parte del WTA Tour 1990, ha avuto come vincitrice Steffi Graf che ha battuto in finale Arantxa Sánchez Vicario 6-1, 6-0.

Teste di serie 

 Steffi Graf (campionessa)
 Gabriela Sabatini (quarti di finale)
 Arantxa Sánchez Vicario (finale)
 Zina Garrison (quarti di finale)
 Nataša Zvereva (semifinali)
 Helen Kelesi (quarti di finale)
 Sandra Cecchini (secondo turno)
 Gretchen Magers (terzo turno)

 Leila Meskhi (secondo turno)
 Isabel Cueto (quarti di finale)
 Bettina Fulco (terzo turno)
 Carling Bassett-Seguso (terzo turno)
 Andrea Temesvári (terzo turno)
 Cathy Caverzasio (terzo turno)
 Regina Rajchrtová (primo turno)
 Kathy Rinaldi-Stunkel (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Bausch & Lomb Championships 1990